In 1945 werd de derde editie van het Torneio Relâmpago gespeeld voor de grootste clubs uit de stad Rio de Janeiro. De competitie werd gespeeld van 24 maart tot 18 april. Dit jaar maakte São Cristóvão voor het eerst zijn opwachting, America werd kampioen.

Eindstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Torneio Relâmpago
Torneio Relampago